Il toponimo Luze, con grafie diverse, può riferirsi a:

Luze, comune del dipartimento dell'Alta Saona
Luzé, comune del dipartimento dell'Indre e Loira

Luže, città del distretto di Chrudim